E577 peut désigner:
 E577, numéro E du gluconate de potassium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 577 reliant Ploiești à Buzău en Roumanie.